Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Bayer 04 Leverkusen.

Wykaz spotkań pucharowych

1986–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

Bayer 04 Leverkusen
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach